Бескайнар — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Бескайнар — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Бескайнар (быв. Горный Садовод) — село в Талгарском районе Алматинской области.